Серена Вилијамс је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Винус Вилијамс резултатом 7:6, 6:2.

Носиоци

Група 2 

| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= А. Чакветадзе
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= З. Лизики
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П. Мајр
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Е. Киотавонг
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П. Пармантје
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Аманмурадова
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А. Моригами
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=61
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= С. Кузњецова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= К. Возњацки
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М. Кириленко
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т. Гарбин
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=20
| RD2-team04={{nowrap| А. Медина Гаригес}}
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= З. Лизики
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П. Мајр
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П. Пармантје
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= С. Кузњецова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= К. Возњацки
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= А. Медина Гаригес
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= З. Лизики
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= С. Кузњецова
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= З. Лизики
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=3
| RD1-team01= В. Вилијамс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш. Фегеле
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А. Севастова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К. Бондаренко
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ј. Макарова
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К. Суарез Наваро
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= К. Канепи
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=18
| RD1-team09= С. Стосур
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=66
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Б. Матек Сандс
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ј. Докић
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Т. Малек
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С. Ерани
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Дибоа
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л. Храдецка
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= А. Ивановић
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=8
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= В. Вилијамс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К. Бондаренко
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ј. Макарова
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2='''6
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2009.
Вимблдон — жене појединачно